Icaria peut désigner :

 Icària, une plage et une rue de Barcelone ;
 Ikaría, une île de Grèce.
 Icarie (ou Icaria en anglais), une ville utopique définie par le théoricien socialiste Étienne Cabet ;